Nobby bezeichnet folgende geographischen Objekte:

 Nobby (Klippe), Klippenfelsen im Archipel Südgeorgiens und der Südlichen Sandwichinseln, Südatlantik
 Nobby (Queensland), Dorf im australischen Darling Downs, Queensland

Nobby ist ein geläufiger Spitzname (oft abgeleitet von Norbert) folgender Personen:

 Norbert Dickel (* 1961), deutscher Fußballspieler und Stadionsprecher von Borussia Dortmund
 Günter Fürhoff (1947–2016), deutscher Fußballspieler
 Nolberto Solano (* 1974), peruanischer Fußballspieler
 Nobby Stiles (1942–2020), englischer Fußballspieler
 Norbert T. Tiemann (1924–2012), US-Politiker und Gouverneur von Nebraska
 Noboru Ueda (* 1967), japanischer Motorradrennfahrer

Nobby ist der Name von:

 Nobby und Nobby, zwei Kunstfiguren der deutschen Comedyserie Bully & Rick, siehe Bully & Rick#Nobby und Nobby
 „Nobby“ Nobbs, einer Figur aus Terry Pratchetts Scheibenwelt-Romanen, siehe Figuren und Schauplätze der Scheibenwelt-Romane#Weitere
 Nobby (* 1995) Distanzpferd von María Mercedes Álvarez Pontón
 Nobby-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika